L'édition 2021 du tournoi de tennis de Lyon se déroule du 17 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Taylor Fritz, de l'Australien John Millman, du Britannique Daniel Evans, de l'Espagnol Albert Ramos-Viñolas, du Français Jérémy Chardy, des Italiens Matteo Berrettini et Lorenzo Sonego et du Sud-Africain Lloyd Harris. Ils sont respectivement remplacés par Cameron Norrie, Gilles Simon, Pierre-Hugues Herbert, Corentin Moutet, Arthur Rinderknech, Yoshihito Nishioka, Corentin Moutet, Lorenzo Musetti et Thiago Seyboth Wild.

Lauréats 
Le Grec Stéfanos Tsitsipás remporte le tournoi en simple en battant en finale Cameron Norrie. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Hugo Nys et Tim Pütz décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Lyon
 Saison 2021 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 
 

Lyon
ATP 2021
Tennis en France en 2021
Tennis en mai 2021
Sport en France en mai 2021